Danilo Astori (1940-), un homme d'État uruguayen ;
 Davide Astori (1987-2018), un footballeur international italien ;
 Giovanni Antonio Astori (1672-1743), un érudit italien.